Tarsus (insect), anatomie van een insect
Tårs (doorverwijspagina), plaatsen in Denemarken